Oliveto – terreno coltivato a olivo

Geografia

Italia 
Oliveto – frazione di Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia
Oliveto Citra – comune italiano in provincia di Provincia di Salerno.
Oliveto Lario – comune italiano in provincia di Lecco.
Oliveto Lucano – comune italiano in provincia di Matera.
Oliveto Sabino – frazione di Torricella in Sabina in provincia di Rieti.
Uliveto Terme – frazione di Vicopisano in provincia di Pisa.

Croazia 

 Oliveto o Maslignak (Maslinjak) – isolotto situato a sud-ovest di Isto
 Oliveto o Mazlinovaz (Maslinovac) – isolotto a sud-est di Rava 
 Oliveto, Maslignak o Mazlignak (Košarica o Maslinjak) – isolotto tra Cossara e Pasman
 Oliveto o Maslignak (Maslinjak) – isolotto a nord-ovest di Morter
 Oliveto Maslignak o Maslignach (Maslinjak) – isolotto a est di Mana e a sud di Incoronata
 Oliveto o Mazlignach (Masliniak) – isolotto a sud-est di Morter
 Oliveto o Masnovaz (Maslinovac) – uno degli scogli di Briesta, a nord-est della penisola di Sabbioncello
 Oliveto (Maslinovac) – scoglio a nord di Meleda